Ооруг — название нескольких населённых пунктов:
 Ооруг — местечко в Улуг-Хемском районе Республики Тыва.
 Ооруг — местечко в Чаа-Хольском районе Республики Тыва.